133-й меридиан западной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 133 градуса к западу, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Канаду, США, Тихий океан, Южный океан к Южному полюсу и образующая ортодромию с 47-м меридианом восточной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 133-й меридиан западной долготы проходит через:

Примечания 

Долгота